Németh (parfois aussi orthographié Nemeth ou Német) est un nom de famille hongrois courant, signifiant « Allemand ».

Németh
 Ákos Németh (1964-), écrivain, dramaturge et metteur en scène hongrois
 Angéla Németh (1946 - 2014), athlète hongroise
 Balázs Németh (1988 - ), pilote de moto hongrois
 Bernadett Németh (1980 - ), joueuse hongroise de basket-ball
 Dezső Németh (1975 -), psychologue hongrois
 Ferenc Németh (1936 - ), sportif hongrois
 Imre Németh (1917 – 1989), athlète hongrois
 István Németh (1979 - ), basketteur hongrois
 Károly Németh (1922 - 2008), homme politique hongrois
 Kristóf Németh (1987 - ), athlète hongrois
 Krisztián Németh (1989 - ), footballeur hongrois
 Lajos Németh (1944 - 2014), joueur de football puis arbitre hongrois
 László Németh (1901 – 1975), écrivain hongrois
 László Saly Németh (1920 - 2001), peintre hongrois
 Miklós Németh (1948 -), homme politique hongrois
 Miklós Németh (1946 - ), athlète hongrois
 Peter Németh (1972 - ), footballeur slovaque
 Roland Németh (1974 - ), athlète hongrois
 Szilárd Németh (1977 - ), footballeur slovaque
 Zsolt Németh (1963 - ), homme politique hongrois
 Zsolt Németh (1971 - ), athlète hongrois
 Zsuzsanna Németh (1953 - -), homme politique hongrois

Nemeth
 David Nemeth (2001 - ), footballeur autrichien
 François Nemeth (1988 - ), joueur de basket-ball hongrois
 Nick Nemeth (1980 - ), catcheur américain
 Ryan Nemeth (1985 - ), catcheur américain
 Vincent Nemeth (19? - ), acteur français

Homonymie de patronyme hongrois